Tetraplaria är ett släkte av mossdjur. Tetraplaria ingår i familjen Tetraplariidae. 

Tetraplaria är enda släktet i familjen Tetraplariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Tetraplaria